Das Pilot Pen Tennis 2008 (offiziell: Pilot Pen Tennis presented by Schick) war ein Tennisturnier, welches vom 17. bis 23. August 2008 in New Haven stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden keine weiteren Turniere der ATP Tour ausgetragen. In der Folgewoche wurden die US Open gespielt. Das Pilot Pen Tennis gehört zur Kategorie der International Series.

James Blake war der Titelverteidiger im Einzel, der dieses Jahr jedoch nicht zum Turnier antrat. Im Finale siegte der Setzlistensechste Marin Čilić in drei Sätzen mit 6:4, 4:6, 6:2 gegen den an acht gesetzten US-Amerikaner Mardy Fish. Er gewann damit seinen ersten ATP-Titel seiner Karriere. Im Doppel waren Mahesh Bhupathi und Nenad Zimonjić im vorherigen Jahr erfolgreich. Während Zimonjić nicht erneut am Turnier teilnahm, zog Bhupathi an zwei gesetzt mit seinem Partner Mark Knowles ins Finale ein. Dort unterlagen sie jedoch den Brasilianern Marcelo Melo und André Sá mit 5:7, 2:6, die sich damit ihren jeweils fünften Doppeltitel holten.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 683.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 708.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 15. bis 17. August 2008 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Preisgelder für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 33 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 40 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 33 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in New Haven (Connecticut)